Das große Geheimnis bezeichnet:

 Das große Geheimnis (1989), französisch-deutsch-kanadisch-spanischer Spielfilm von Jacques Trébouta
 Das große Geheimnis (2014), niederländischer Spielfilm von Dennis Bots